Palazzo dei Portici (Firenze)
Palazzo dei Portici (Torino)